Charuto, um rolo alongado de folhas de tabaco para se fumar;
Charuto, peixe teleósteo caraciforme da família dos caracídeos;
Charuto (São Tomé)
Charuto, um prato da cozinha árabe.

Desambiguação